Stainton ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Stainton (* 1944), britischer Musiker
Henry Tibbats Stainton (1822–1892), britischer Entomologe
 Philip Stainton (1908–1961), britischer Schauspieler

Stainton ist der Name folgender Orte:

 Stainton (Carlisle), Cumbria, England
 Stainton (County Durham), England
 Stainton (Eden), Cumbria, England
 Stainton (Middlesbrough), North Yorkshire, England
 Stainton (Richmondshire), North Yorkshire, England
 Stainton (South Lakeland), Cumbria, England
 Stainton (South Yorkshire), England
 Stainton with Adgarley, Cumbria, England